Der Begriff Haus der Ewigkeit steht für:

 Haus der Ewigkeit (Altes Ägypten), altägyptische Bezeichnung der Grabanlagen
 Jüdischer Friedhof, hebräische Bezeichnung des jüdischen Friedhofs